Сюэ Фань (; ) — китайский переводчик и музыковед.

Биография 

Родился в сентябре 1934 года в Шанхае. В двухлетнем возрасте был парализован от полиомиелита. После окончания средней школы в возрасте 18 лет поступал в Шанхайскую русскую техническую школу, но не был принят из-за инвалидности. Учил русский язык, слушая дома радио.

Первую переводческую работу опубликовал в 1953 году. Пробовал литературное творчество, написание сценариев фильмов и создание драмы, но отказался от этих замыслов с началом Культурной революции.

Член Союз китайских писателей, Союза китайских музыкантов и Союза китайских переводчиков, а также директор Общества российско-китайской дружбы и приглашенный профессор Шанхайского педагогического университета.

Творчество 
Известен переводами и исследованием зарубежных песен. Перевёл около 2000 зарубежных песен, в том числе многие советские и российские, составил и издал более 30 зарубежных песенных сборников.

Награды 
 Орден Дружбы (3 ноября 1997 года, Россия) — за большой личный вклад в укрепление и развитие российско-китайских культурных связей. Вручён лично президентом ​России Б. Н. Ельциным.

Примечания 

Переводчики Китая
Музыковеды Китая